Andrew Lowery (né en 1970), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Bruce Lowery (1931-1988), écrivain américain ;
 David Lowery (-), réalisateur américain ;
 Devon Lowery (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Marcella Lowery (née en 1946), actrice américaine ;
 Robert Lowery (1913-1971), acteur américain ;
 William Lowery (1885-1941), acteur américain.